Leonstein heißen:

geographische Objekte:
 Burgruine Leonstein, ehemalige Burg in Pörtschach am Wörthersee, Kärnten
 Schloss Leonstain, Schloss in Pörtschach am Wörthersee, Kärnten

 Leonstein (Gemeinde Grünburg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Burgruine Leonstein (Oberösterreich), Ruine bei Grünburg, Oberösterreich
 Schloss Leonstein (Oberösterreich), Schloss in Grünburg, Oberösterreich

 Leonstein (Klam), Naturdenkmal in der Klamschlucht in der Gemeinde Klam in Oberösterreich

Personen:
 Leonsteiner, Kärntner Rittergeschlecht